Palacio de Hielo es el nombre de diversas construcciones:
 Palacio de Hielo (San Petersburgo), arena multiusos.
 Palacio de Hielo Bolshói (Sochi, Rusia), pabellón deportivo.
 Palacio de Hielo (Canillo, Andorra), Palau de Gel en catalán, centro lúdico y deportivo.
 Palacio de Hielo y del Automóvil (Madrid).
 Centro comercial Palacio de Hielo (Madrid).
 Palais de Glace o Palacio Nacional de las Artes (Buenos Aires).
 Palau de Gel (Barcelona, España), pabellón deportivo.
 Palacio de Hielo (Amberes).